Brun se poate referi la:

 Viggo Brun, matematician norvegian
 Charles Le Brun, a fost un pictor și decorator france 
 Brun, poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie